Vezzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Vezzoli (* 1971), italienischer Konzeptkünstler
 Ovidio Vezzoli (* 1956), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Fidenza